Aulona bezeichnet

 eine antike Stadt in Illyrien (auch Aulon), jetzt Vlora in Albanien
 ein vom früheren Bistum dieser Stadt abgeleitetes Titularbistum, siehe Titularbistum Aulona